Malena – diminutivo del nome proprio Maddalena
 Maléna – cantante armena
 Malèna – film del 2000 diretto da Giuseppe Tornatore
 Malena – torrente sul territorio del comune di Castelnuovo Berardenga
 Malena – genere di coleotteri della famiglia Staphylinidae